

Gênero e sexo 

Androginia: uma mescla de feminilidade e masculinidade, geralmente referente a expressão de gênero
Andrógine: uma identidade não-binária de gênero ambígua ou associada a androginia
Andrógino (judaísmo): categorização relativa a ou classificação potencial de gênero dentro da literatura rabínica
Andrógino (mitologia): um termo do grego antigo, que conota o desempenho, de um tipo de papel de gênero terciário, na literatura mitológica
Ginandromorfismo: descrevendo um organismo com o corpo físico contendo ambas as características feminina/femeal e masculina/macha
Monoicia, também chamada de hermafrodita, andrógina e ginandria: a morfologia botânica reprodutiva, na qual a planta possui dois sexos
Hermafroditismo: termo para abranger os hermafroditismos simultâneo e sequencial (dicogamia)
Hermafrodita: um termo ultrapassado e depreciativo para intersexo ou altersexo

Arte 

Androgynous: uma canção da banda Crash Test Dummies
Rebis, produto alquímico de ambiguidade expressiva entre masculino e feminino